Codex Seidelianus steht für:

 Codex Seidelianus I, griechische Handschrift der Evangelien 9./10. Jahrhundert
 Codex Seidelianus II, griechische Handschrift der Evangelien, 9. Jahrhundert